Боба́нич — українське прізвище.

Персоналії 
 Михайло Бобанич (1910—1946) — український військовик, курінний УПА.
 Тарас Бобанич (1989—2022) — командир 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», учасник Російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ич